Принц 
Франц Ксавер Саксонский (; ,  — , Цабельтиц) — второй сын саксонского курфюрста Фридриха Августа II (короля Польши под именем Августа III) и его жены Марии Жозефы Австрийской. В 1763-1768 гг. регент в Саксонии.

Биография 

Во время Семилетней войны командовал французским отрядом.

В 1762 году основал фрейбергскую горную академию.

В 1763 году, после смерти старшего брата, курфюрста Саксонии Фридриха Кристиана, совместно с вдовой последнего Марией Антонией Баварской стал регентом при малолетнем наследнике Фридрихе Августе до 1768 года. В 1765 году он окончательно отказался от притязаний на польскую корону в пользу Станислава Августа Понятовского.

В 1765 году ввёл в Саксонии разведение мериносов. Обустроил дворцово-парковый ансамбль в Цабельтице.

Thévenot написал его биографию и приложил её к изданному им тому его переписки («Correspondance inédite du prince François-Xavier», Париж, 1874).

Семья 
В 1765 году в Дрездене Франц Ксавер вступил в морганатический брак с итальянской графиней Марией Кларой Спинуччи, бывшей придворной дамой. Брак держался в секрете до 1777 года, после чего был официально объявлен и признан. Его жена была пожалована титулом графини Лаузиц. После свадьбы супруги уехали во Францию. С началом Великой французской революции перебрались в Рим, а потом вернулись в Саксонию.

От их союза родилось десять детей, однако выжило всего семеро:
 Людвиг (1766—1782),
 Жозеф (1767—1802), известен как шевалье де Сакс, служил в России; убит в 1802 году на дуэли в Теплице князем Н. Г. Щербатовым,
 Елизавета (1768—1844),
 Мария Анна (1770—1845),
 Беатриса (1772—1806),
 Кунигунда (1774—1828),
 Мария Кристина (1775—1837).

Примечания

Литература 
 

Альбертинская линия Веттинов
Участники Семилетней войны
Регенты
Правители Саксонии